Svartnö kan syfta på följande platser:

Sverige 

 Svartnö, ö, Norrtälje kommun,

Åland 

 Svartnö (nordöst Hammarland, Åland), halvö, 
 Svartnö (nordväst Hammarland, Åland), ö,